Ноктюрн — поширена назва музичних композицій, переважно інструментальних, що навіяна поетичним настроєм ночі.
 Ноктюрн — в літературі — лірична, елегійна п'єса, пов'язана з нічними роздумами, переживаннями, мріями.
 «Ноктюрн» — анімаційний фільм 1979 року студії Київнаукфільм.
 «Ноктюрн» — радянський латиський художній фільм 1966 року
 Ноктюрн — карстова печера, розташована в Абхазії
 «Ноктюрн» — пісня про Ригу, написана в 1966 році латвійським композитором Олександром Кублінським.

Примітки

Посилання